Kompozícija je lahko:

 glasbena kompozicija
 kompozicija funkcij ali kompozitum funkcij v matematiki
 kompozicija (kombinatorika)
 kompozicija (slikarstvo)
 kompozicija (video produkcija)
 kompozicija (fotografija)
 kompozicija (književnost)